ФК «Анжи» в сезоне 1999 стал победителем в первой лиге и вышел в высшую лигу чемпионата России.

В 1999 году тренером команды стал Гаджи Гаджиев. Он пришел в клуб из «Крыльев советов». По сообщениям в прессе серьезных задач руководство «Анжи» перед ним не ставило. Основной задачей было удержание клуба в первом дивизионе. Новый тренер провел смену состава и сумел вывести клуб в Высшую лигу. Немалую роль в успехе по утверждению специалистов сыграл премьер-министр Дагестана и президент клуба Хизри Шихсаидов, который также занял этот пост в 1999-м.

В этом же году в автокатастрофе погиб игрок клуба Ибрагим Гасанбеков. Он был лучшим бомбардиром в истории клуба. За Гасанбековым был навечно закреплен игровой номер 11. В тот же год, не дождавшись конца сезона, команду покинул ее начальник — Абакан Аджиев.

Первый дивизион ПФЛ

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Результаты по турам

Матчи

Кубок России

Сезон 1999/2000

Статистика и рекорды сезона 
 Итоговый результат сезона — 45 матчей: 29 побед, 8 ничьих, 8 поражений, мячи — 64:21, разница + 43.
 Наибольшая беспроигрышная серия — 11 матчей, с 24 июня по 21 августа 1999 года (18-28 туры), мячи — 15:6, серия — 7=4+0
 Наибольшая победная серия — 6 матчей, с 17 сентября по 7 октября 1999 года (33-38 туры), мячи — 15:2
 Наибольшая серия проигранных матчей — 1 матч.
 Наибольшая серия сухих матчей подряд — 6 матчей, с 29 июля по 21 августа 1999 года (23-28 туры), мячи — 7:0

Примечания 

1999
Анжи